MVJ steht für:
 Mora Vänerns järnvägsaktiebolag, schwedische Bahngesellschaft, siehe Östra Värmlands järnvägsaktiebolag

mvj steht für:
 Todos Santos Cuchumatán Mam (ISO-639-3-Code), Regionaldialekt der Mam-Sprache in Guatemala

Abkürzung